Pontinska kan syfta på:

 Pontinska träsken – en berömd våtmark i Lazio, Italien
 Pontinska öarna – en ögrupp i mellersta Italien

Se även
 Pontisk